Leopold II kan syfta på:

Leopold II av Österrike (1075–1095), en markgreve 
Leopold II (tysk-romersk kejsare) (1747–1792), tysk-romersk kejsare och kung av Ungern från 1790, kung av Böhmen från 1791 samt som Leopold I storhertig av Toscana 1765-1790
Leopold II av Toscana (1797–1870), storhertig av Toscana
Leopold II av Belgien (1835–1909),  belgarnas kung
Leopold II av Lippe (1796–1851), regerande furste av Lippe
Leopold II Maximilian av Anhalt-Dessau (1700–1751), furste av Anhalt-Dessau